L1 može značiti:

 L1 cache, mala priručna memorija koja se nalazi u procesorskoj jedinici
 L1, oznaka za prvi lumbalni kralježak u anatomiji čovjeka
 L1, Prva Lagrangeova točka, (nebeska mehanika)
 L1 (bjelančevina), molekula stanične adhezije